Antonio Cunial (1915-1982), évêque italien du  siècle ;
 Ettore Cunial (1906-2005), archevêque catholique italien du  siècle ;
 Sara Cunial (1979-), femme politique italienne.